Тодд Бертуцци (; 2 февраля 1975, Грейтер-Садбери, Онтарио, Канада) — канадский хоккеист, крайний нападающий.

Дядя хоккеиста Тайлера Бертуцци.

Карьера 
На драфте НХЛ 1993 года был выбран в первом раунде под общим 23 номером командой «Нью-Йорк Айлендерс». Большую часть карьеры играл за «Ванкувер Кэнакс».
В марте 2004 года произошёл инцидент с его участием. В матче против «Колорадо Эвеланш» он нанёс травму Стиву Муру, за это он получил дисквалификацию до конца сезона.
В сезоне 2006-07 он был обменян на вратаря Роберто Луонго во «Флориду Пантерз».
В 2009 году подписал контракт с «Детройт Ред Уингз».

Статистика

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Ссылки 
 Bertuzzi pleads guilty, probation on CBC.ca

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Гелф Шторм»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Юта Гриззлис»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Бингемтон Сенаторз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года